Dragostea Din Tei , a moldvai O-Zone dala
 Dragostea Din Tei , a német Audiosmog dala